

Osoby

Osoby o nazwisku Jamroży 

 Małgorzata Jamroży – polska piosenkarka
 Ronnie Jamroży – polski żużlowiec
 Władysław Jamroży – polski biznesmen

Postacie 

 Antek Jamroży – postać z polskiego serialu Stulecie Winnych odgrywana przez Jakuba Guszkowskiego

Zobacz też 

 Marek Jamrozy – polski muzyk, dawny członek zespołu Skaldowie
 Jamrzyno